Los Reyes kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Reyes, Acaxochitlán, 
 Los Reyes La Paz, ort, delstaten Mexiko, 
 Los Reyes, Durango, Tamazula, 
 Los Reyes, Tlalpujahua, 
 Los Reyes, Colima, Armería, 
 Los Reyes kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Los Reyes kommun, Veracruz, 
 Los Reyes, Guerrero, Zihuatanejo de Azueta, 
 Los Reyes, Puruándiro, 
 Los Reyes, Zacatecas, Villa Hidalgo, 
 Los Reyes, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Los Reyes, Camargo, 
 Los Reyes, Cardonal, 
 Los Reyes, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Los Reyes, Mazatlán Villa de Flores, 
 Los Reyes, Tepeapulco, 
 Los Reyes, Jocotitlán, ort i delstaten Mexiko